Брансуик или Брансвик () — самый большой полуостров в чилийской области Магальянес-и-ла-Антарктика-Чилена. Длина полуострова 112 км.

На нём расположена самая южная континентальная точка Южной Америки — мыс Фроуорд.

Полуостров был назван английскими исследователями в честь герцога Фридриха Вильгельма Брауншвейг-Вольфенбюттельского, который участвовал в войнах с Наполеоном и погиб в битве при Катр-Бра.

Единственный город на полуострове — Пунта-Аренас, столица региона. Полуостров гористый, максимальная высота — 1127 м.

К югу и востоку от полуострова находится остров Огненная Земля, отделённый Магеллановым проливом, на северо-западе омывается заливом Отуэй.

Примечания 

География области Магальянес
Полуострова Чили